Manuel Veiga puede referirse a:

 Manuel Veiga López (1935-2010), político español - Presidente de la Asamblea de Extremadura (1997-2003);
 Manuel Veiga (1948), lingüista caboverdiano.
 Manuel Veiga (actor) (José Manuel Veiga Giménez) (1964-2019), actor y dramaturgo español.
 Manuel Veiga Pombo (1951) político español, alcalde de Orense.
 Manuel Veiga Taboada (1960), escritor y periodista español.